Ри́чард Хэ́милтон (; также: Ричард Гамильтон):
 Хэмилтон, Ричард (ок. 1665 1717) — ирландский офицер, участник войны двух королей.
 Хэмилтон, Ричард, 4-й виконт Бойн (1724—1789) — ирландский пэр (виконт Бойн) и политик.
 Хэмилтон, Ричард (1829—1912) — офицер королевского военно-морского флота Великобритании.
 Хэмилтон, Ричард (1836—1881) — американский матрос, участник гражданской войны, награждённый медалью Почёта.
 Хэмилтон, Ричард (1920—2004) — американский актёр кино, театра и радио.
 Гамильтон, Ричард (1922—2011) — английский художник, мастер коллажа.
 Гамильтон, Ричард (род. 1943) — американский математик, профессор Колумбийского университета.
 Хэмилтон, Рик (род. 1970) — игрок в американский футбол, игравший в НФЛ на позиции лайнбекера за «Вашингтон Редскинз», «Канзас-Сити Чифс» и «Нью-Йорк Джетс».
 Хэмилтон, Ричард (род. 1978) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1999—2013 годах.